José Santos puede referirse a:

José Santos León, jinete chileno.
José Santos Chocano, poeta peruano.
José Santos Zelaya, político nicaragüense.
José Javier Santos, periodista español.
José Manuel Santos, eclesiástico chileno.
José Santos González Vera, escritor chileno.
José Santos Ortiz, militar y político argentino.
José Santos Lombardo y Alvarado, político costarricense.
José Santos Grocio Prado Linares, militar peruano.
José Santos Salas, político chileno.
José Santos Ossa, explorador, minero y empresario chileno.

Universidad José Santos Ossa, universidad chilena.